

Architettura
 Caserma Luigi Mezzacapo – costruzione militare della città di Reggio Calabria 
 Piazza Carlo Mezzacapo – piazza storica del centro della città di Reggio Calabria

Persone
 Bruno Mezzacapo – calciatore italiano
 Carlo Mezzacapo – generale e patriota italiano
 Luigi Mezzacapo – generale, patriota e politico italiano